La  du Tour du Rwanda a lieu du 20 au  au Rwanda. L'épreuve commence et se termine à Kigali. Le parcours comprend huit étapes sur une distance totale de 937,1  kilomètres.

La course fait partie du calendrier UCI Africa Tour 2022 en catégorie 2.1.

Présentation

Parcours 
Le Tour du Rwanda compte huit étapes pour un parcours total de 937,1 kilomètres.

Équipes 
19 équipes participent à la course - 1 WorldTeams, 5 ProTeams, 9 équipes continentales et 4 équipes nationales :

Étapes

Déroulement de la course

Prologue



étape

étape

étape

étape

étape

étape

Classements finals

Classement général

Classements annexes

Classement des sprints

Classement de la montagne

Classement des jeunes

Classement par équipes

Classements UCI 
La course attribue des points au Classement mondial UCI 2022 selon le barème suivant.

Évolution des classements

Notes et références

Liens externes 
  

2022
2022 au Rwanda
Cyclisme sur route en 2022
Cyclisme en février 2022